Фрэнк Морган (, при рождении Фрэнсис Филлип Вапперманн (Francis Phillip Wuppermann);  — ) — американский актёр, двукратный номинант на премию «Оскар». Наиболее известен по роли Волшебника страны Оз в одноимённом фильме 1939 года. Обладатель именной звезды на Голливудской «Аллее славы».

Биография 
Фрэнк Морган родился 1 июня 1890 года в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, в семье Джорджа и Джозефины Вапперманнов. Помимо Фрэнка, в семье росли десятеро детей (пять мальчиков и четверо девочек). Родители Фрэнсиса зарабатывали на жизнь распространяя напиток ангостура, деньги пошли на поступление юноши в Корнеллский университет. После окончания университета, старший брат Фрэнсиса, успешный киноактёр Ральф Морган, пригласил его на съёмочную площадку фильма «Подозреваемый» и предложил ему небольшую роль полицейского. Тогда же Фрэнсис придумал себе псевдоним «Фрэнк Морган».

С тех пор актёр активно снимался в кино, включая такие популярные тогда фильмы, как «», «» и «». С приходом звукового кино карьера актёра пошла на спад, целых три год он не снимался в кино. Былая слава и востребованность вернулась к Моргану в 1935 году, когда он был номинирован на престижную премию «Оскар» за роль Алессандро в фильме  «Романы Челлини», но проиграл Кларку Гейблу. Через четыре года актёр исполнил роль Волшебника страны Оз в одноимённой экранизации романа Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».

Вторая номинация на «Оскар» последовала в 1943 году за роль Майка «Пирата» Маккензи в фильме Виктора Флеминга «». Однако и тогда Морган проиграл Вану Хефлину.

Последними ролями актёра стали роли Барни Уайла в комедии Сэма Вуда «» и пожарного Даггана в трагикомедии Джорджа Сидни «», релиз которой состоялся уже после его смерти. Фрэнк Морган скончался от инфаркта 18 сентября 1949 года во время съёмок фильма «», где актёр играл роль полковника Уильяма Коди; его заменил Луис Кэлхерн. Похоронен на кладбище Грин-Вуд в Бруклине, Нью-Йорк.

Личная жизнь 
Фрэнк Морган был женат на Элме Муллер с 1914 года до конца своей жизни. У них был один сын — Роберт. Недолгое время актёр страдал алкоголизмом, что подтверждают слова актрисы Маргарет Хэмилтон, заявившей о том, что Морган даже приносил на съёмочную площадку небольшой дипломат со встроенным мини-баром.

Племянница Фрэнка Моргана — театральная актриса , запомнившаяся зрителям по роли Веры Клэйторн в первом бродвейском спектакле по роману Агаты Кристи «Десять негритят». Братьями Моргана были драматург Карлос Вапперманн, погибший во время Первой мировой войны в Рейнской области, и известный актёр Ральф Морган (1883—1956).

Избранная фильмография 

 1916 — «Подозреваемый» — полицейский
 1917 — «» — Альфред
 1917 — «» — Дадли Карлтон
 1917 — «» — Банни Мэндерс
 «» (1924) — Арно Риккарди
 «» (1927) — Уильям Огден
 «» (1930) — Док Фостер
 «» (1930) — мистер Неттлтон
 1930 — «Смех» / Laughter — С. Мортимер Гибсон
 «Без царя в голове» (1930) — Бронсон Ленокс
 «» (1933) — мэр Джон Гастингс
 «Воссоединение в Вене» (1933) — доктор Антон Кинг
 «» (1933) — доктор Пол Хелд
 1933 — «Когда встречаются леди» / When Ladies Meet — Роджерс Вудрафф
 1933 — «Взрывоопасная красотка» — Попс Бёрнс
 «» (1934) — Жюль Додет
 «Романы Челлини» / The Affairs of Cellini (1934) — Алессандро
 «» (1934) — Дэниэл «Дэн» Форрестер
 «Добрая фея» (1935) — Конрад
 «» (1935) — губернатор Гаспар Д’Аннар
 «Лодырь» (1935) — Том
 «» (1935) — Карл
 «Я живу своей жизнью» (1935) — Дж. П. Бэнтли
 «Великий Зигфелд» (1936) — Джек Биллингс
 «» (1936) — дон Эмилио Перена
 «» (1936) — полковник Джеральдин
 «» (1936) — профессор Юстас Эпплби
 «Конец миссис Чейни» / The Last of Mrs. Cheyney (1937) — лорд Фрэнсис Кэлтон
 «Саратога» (1937) — Джесси Кифмайер
 «» (1937) — король Фредрик Романиков
 «» (1938) — Рудольф Тоблер
 «» (1938) — Панисс

 «» (1938) — Брайан Маккой
 «Любимцы» (1938) — Феликс Леман
 «» (1939) — Корнелий Колльер-младший
 «Волшебник страны Оз» (1939) — Волшебник страны Оз / профессор Марвел / привратник / извозчик
 «» (1939) — Генри «Хэнк» Конрой
 «Балалайка» (1939) — Иван Данченов, директор Императорской оперы
 «Магазинчик за углом» (1940) — Хьюго Матушек
 «Бродвейская мелодия 40-х» / Broadway Melody of 1940 (1940) — Боб Кейси
 «» (1940) — профессор Виктор Рот
 «» (1940) — Лютер Олдрич
 «» (1940) — Фрэнки Мэрриуэзер
 «» (1940) — Гарри С. Томас
 «» (1941) — судья Коттон
 «» (1942) — Майк «Пират» Маккензи
 «» (1942) — Доктор
 «» (1943) — Уилли Гроган
 «» (1943) — Джон Грант
 «» (1943) — доктор Фрэнк Морган
 «» (1944) — Хайрам Портер Данн
 «» (1944) — мистер Феррис
 «» (1945) — Виктор Бадлоу Трут
 «» (1946) — камео
 «Храбрость Лесси» (1946) — Гарри Макбэйн
 «» (1946) — Сэм Григгс
 «» (1946) — Уильям Одри
 «» (1947) — доктор Эдмонд Озанн
 «» (1948) — дядя Сид
 «Три мушкетёра» (1948) — Людовик XIII
 «» (1949) — Барни Уайл
 «» (1949) — Аристид Питард
 «» (1949) — Джим Кёрстин
 «» (1950; фильм вышел после смерти актёра) — пожарный Дагган

Примечания

Ссылки 
 

Умершие от инфаркта миокарда
Выпускники Корнеллского университета
Похороненные на кладбище «Грин-Вуд»